Miejscowości w USA:
 San Juan – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Rio Arriba
 San Juan – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hidalgo
 San Juan – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Starr

Miejscowości w Gwatemali:

 San Juan Cotzal – miasto w departamencie El Quiché,
 San Juan Atitán – miasto i siedziba gminy w departamencie Huehuetenango,
 San Juan Ixcoy – miasto i siedziba gminy w departamencie Huehuetenango,
 San Juan Alotenango – miasto i siedziba gminy w departamencie Sacatepéquez
 San Juan Tecuaco – miasto i siedziba gminy w departamencie Santa Rosa 
 San Juan La Laguna – miasto i siedziba gminy w departamencie Sololá

Miejscowości w innych krajach:
 San Juan – miasto w Argentynie
 San Juan – miasto na Filipinach
 San Juan – miasto w Kostaryce; w prowincji San José
 San Juan – miasto na Panamie
 San Juan – miejscowość w gminie San Juan, stolica Portoryko
 San Juan – miasto w Trynidadzie i Tobago

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo San Juan (ang. San Juan County) – w stanie Kolorado
 hrabstwo San Juan (ang. San Juan County) – w stanie Nowy Meksyk
 hrabstwo San Juan (ang. San Juan County) – w stanie Utah
 hrabstwo San Juan (ang. San Juan County) – w stanie Waszyngton

Prowincje i gminy:
 San Juan – prowincja Argentyny
 San Juan – prowincja Dominikany
 gmina San Juan (ang. San Juan Municipio) – gmina w Portoryko
 San Juan – prowincja Dominikany

Rzeki:
 San Juan – rzeka w USA, płynąca przez Kolorado, Nowy Meksyk i Utah
 San Juan – rzeka w Ameryce Środkowej
 San Juan – rzeka w Argentynie
 Rio de San Juan – rzeka na Florydzie (St. Johns River)
 San Juan – rzeka w Urugwaju w Ameryce Południowej

Wyspy:
 Wyspy San Juan – archipelag w zachodniej części Stanów Zjednoczonych
 San Juan – największa wyspa Wysp San Juan

Inne
 San Juan – stacja metra w Buenos Aires